Arnegger ist der Familienname folgender Personen:

 Alois Arnegger (1879–1963), österreichischer Maler
 Alwin Arnegger (1883–1916), österreichischer Maler
 Ernst Arnegger (* 1944), deutscher Politiker (CDU)